Бо́гуслав Ба́лбин (, , ) — чешский писатель, историк, член монашеского ордена иезуитов. Богуслав Балбин является автором многочисленных исторических сочинений, описаний чешских архитектурных, этнографических и других различных культурных памятников чешского народа. Богуслав Балбин боролся за более широкое употребление чешского языка в австрийской империи и выступал против германизации чешского народа.

Биография 
На протяжении многих лет Богуслав Балбин собирал информацию в архивах и библиотеках. Основным вдохновителем тщательной работы Богуслава Балбина был польский иезуит Николай Лэнчицкий. Результатом работы Богуслава Балбина стали его основные работы на латинском языке «Miscellanea historica regni Bohemiae» (Историческое разнообразие Богемского королевства) и «Dissertatio apologetica pro linqua Slavonica praecipue Bohemica» (Апологетическая защита славянского языка, особенно богемского).

Сочинения 
 Legatio Apollinis coelestis ad universitatem Pragensem
 Epitome historica rerum Bohemicarum
 Dissertatio apologetica pro lingua Slavonica, praecipue Bohemica
 Diva Vartensis
 Diva Turzanensis
 Diva S. Monti
 Origines Comit. de Guttenstein
 Vita venerab. Aernesti
 Miscellanea historica regni Bohemiae
 Liber naturalis
 Liber popularis
 Liber chorographicus
 Liber hagiographicus
 Liber parochialis
 Liber episcopalis
 Liber regalis
 Liber epistolaris
 Bohemia docta
 Liber curialis seu de magistratibus et officiis curialibus regem Boohemiae
 Examen Mellisaeum

Примечания

Литература 
 FORST, Vladimír, a kol. Lexikon české literatury : osobnosti, díla, instituce. 1. A-G.. Praha: Academia, 1985. 900 s. ISBN 80-200-0797-0.
 Komárek Stanislav, Jezovitova jiná tvář. Bohuslav Balbín jako biolog, ĎaS 2009, č. 12, s. 20-23.

Ссылки 
 
 Bohuslav Balbín 
 Краткая биография 

Выпускники Университета Палацкого
Католические священники Чехии
Иезуиты Чехии
Историки Чехии
Историки XVII века
Писатели Чехии
Писатели XVII века